Hench ist der Familienname folgender Personen:

 John Hench (1908–2004), US-amerikanischer Illustrator
 Philip Showalter Hench (1896–1965), US-amerikanischer Arzt

Siehe auch:
 Hensch
 Hentsch